Гаврии́л Пота́пович Нико́гда (); 1885 — ???) — офицер Русской императорской армии, Георгиевский кавалер; в 1918—1919 годах — украинский военный деятель, полковник армии УНР.

Биография 
Из мещан Полтавской губернии, православного вероисповедания.

Общее образование получил в Прилукской гимназии.

В августе 1907 года поступил на военную службу юнкером Казанского пехотного юнкерского училища, полный курс которого окончил в 1910 году по первому разряду.  6 августа 1910 года произведен в подпоручики (со старшинством с 06.08.1909) и назначен в 176-й пехотный Переволоченский полк (г. Чернигов). Служил в 3-й роте младшим офицером. 15 ноября 1913 года, за выслугу лет, произведен в поручики (со старшинством с 06.08.1913). На 1913 год — холост.

Участник Первой мировой войны. 
С началом войны был переведен в 316-й пехотный Хвалынский полк, сформированный в июле 1914 года из кадра 176-го пехотного Переволоченского полка и вошедший в состав 79-й пехотной дивизии.

Командовал ротой. Принимал участие в боях на территории Восточной Пруссии, Царства Польского (в составе войск 2-й Армии Северо-Западного фронта, затем 1-й и 10-й Армий Западного фронта). Был дважды ранен, контужен. Награждён 7-ю боевыми орденами, в том числе орденом Святого Георгия 4-й степени — высшей военной наградой Российской империи для обер-офицеров, и британским Военным крестом. Фотография поручика Гавриила Потаповича Никогды с перечислением его боевых наград  была опубликована в еженедельном иллюстрированном журнале «Искры» №38 за 1915 год (стр. 299), в рубрике «Наши герои».

Высочайшими Приказами от 08.12.1915 произведен в штабс-капитаны (со старшинством с 17.08.1915), от 08.05.1916, за отличия в дела против неприятеля, — в капитаны (со старшинством с 17.08.1915), от 20.05.1916 — в подполковники (со старшинством с 26.11.1915).

На апрель 1916 года — прикомандирован к Отдельному батальону для охраны Ставки Верховного Главнокомандующего, переименованному в июле 1916 года в Георгиевский батальон охраны Ставки (г. Могилёв). С начала 1916 по март 1917 служил в этом батальоне, охраняя Ставку.

В марте 1917 подполковник Георгиевского батальона Никогда был переведен в 5-й Морской полк Отдельной Черноморской морской дивизии (г. Севастополь). Полк и дивизия находились в стадии формирования и предназначались для осуществления морских десантных операций в тылу противника, в том числе — по овладению проливами (Босфором и Дарданеллами).

После Октябрьской революции 1917 года перешёл на сторону украинской Центральной Рады.

В мае 1918 года подполковник Никогда поступил на службу в украинскую армию гетмана Павла Скоропадского и был назначен исполняющим обязанности начальника отдела морской пехоты Главного морского штаба Морского министерства Украинской державы. Занимался формированием бригады морской пехоты 3-х полкового состава. После упразднения гетманата остался на прежней должности, затем приказом по Морскому Ведомству от 01.01.1919 назначен начальником отдела морской пехоты Главного морского штаба армии УНР.

В конце апреля 1919 года полковник Никогда находился в Коломые, где, под его командованием, из бывших военнослужащих-украинцев австро-венгерского флота, служивших на Адриатике, формировался 1-й морской полк армии УНР (1-й Гуцульский полк морской пехоты).

Дальнейшая судьба Никогды Г. П. (после апреля 1919 года) неизвестна.

Награды 
 Медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых» (1913)
 Орден Святого Станислава III степени с мечами и бантом (утв. ВП от 01.04.1916)
 Орден Святой Анны III степени с мечами и бантом (утв. ВП от 21.04.1915)
 Орден Святой Анны IV степени с надписью «За храбрость» ( от 06.06.1915, стр 25; повторно —  от 14.10.1915, стр 18, — вероятно, утверждался орден Св. Анны 2-й степени.)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (утв. ВП от 21.08.1915), — 
 Орден Святого Станислава II степени с мечами (1915)
 Орден Святой Анны II степени с мечами (1915)
 Орден Святого Владимира IV степени с мечами и бантом (ВП от 26.10.1915)
 британский Военный крест (1915)

Примечания

Источники 
 Онлайн библиотека «Царское Село» // Высочайшие Приказы по Военному Ведомству Российской Империи за 1910—1917 гг. 
 Никогда Гавриил Потапович // Памяти героев Великой войны 1914—1918 гг. 
 Памяти героев Великой войны 1914—1918 гг. // Список (по старшинству в чинах) штаб- и обер-офицерам и классным чиновникам 176-го пехотного Переволоченского полка (на 1 января 1914 года) 
 Никогда Гавриил Потапович // Офицеры РИА 
 http://ukrlife.org/main/uacrim/martyrolog.html 

Выпускники Прилукской гимназии
Выпускники Казанского военного училища
Участники Первой мировой войны (Россия)
Военные Армии Украинской державы
Полковники (УНР)